Jarzębinka – skała wspinaczkowa na Wyżynie Częstochowskiej
 Jarzębinka – wzniesienie na Wysoczyźnie Elbląskiej